Иносанто:
 Иносанто, Дэн (, род 1936) — американский преподаватель боевых искусств.
 Ли Иносанто, Диана (, род 1966) — американская актриса, каскадер, инструктор боевых искусств, автор, режиссер, продюсер фильмов.